Osoby o tym nazwisku:
 Juliusz Firkowski – polski kolarz szosowy
 Marek Firkowski – polski ekonomista i samorządowiec